Hostmann ist der Name von

 Carl Hostmann (1799–1858), deutscher Bankier und Unternehmer aus Celle

Hostmann steht für

 Hostmann-Steinberg, auch Hostmann-Steinbergsche Farbenfabrik, 1817 als erste auf dem europäischen Kontinent gegründete Farbenfabrik